Saccella är ett släkte av musslor. Saccella ingår i familjen tandmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tandmusslor
Saccella